Чемпионаты мира по настольному теннису — соревнования сильнейших мастеров настольного тенниса, организуемые Международной федерацией этого вида спорта (ITTF).

История чемпионатов мира 
Старт чемпионатам мира по настольному теннису был дан в декабре 1926 года в лондонском зале «Мемориэл Холл». Изначально группа энтузиастов настольного тенниса из Англии во главе с Айвором Монтегю предполагала провести Чемпионат Европы, однако так как на соревнования заявились 8 спортсменов из Индии, ITTF приняла решение объявить эти соревнования первым Чемпионатом мира.

Мастера малой ракетки из семи стран разыграли пять комплектов медалей: в мужском командном, мужском и женском одиночном, мужском и смешанном парном разрядах. Со следующего первенства в программе появились женские парные соревнования, с 1933 года — женские командные. До 1957 года мировые первенства проводились ежегодно, а с 1959 года — раз в два года, что было связано с началом розыгрышей чемпионатов Европы.

45-й чемпионат мира из-за невозможности его проведения в Югославии растянулся на два года, причём ITTF впервые разделила личные и командные соревнования: в 1999 году медали в личных видах были разыграны в Эйндховене, а в командных — в 2000-м в Куала-Лумпуре. В 2001 году в Осаке прошёл последний лично-командный чемпионат, 47-е первенства мира были сыграны уже в разных городах и в разное время. В 2001 году было принято ещё одно решение: начиная с Парижа-2003 в парном разряде запрещено участие интернациональных дуэтов. В 2014 году  данное решение ITTF было отменено и  уже во время проведения чемпионата мира 2015 в Шанхае спортсмены вновь могли формировать интернациональные дуэты.

В мае 2018 года ITTF объявила, что с 2021 года чемпионаты мира по настольному теннису будет проходить в новом формате. Сначала будут проводиться региональные и континентальные стадии отбора, а затем по итогам отбора лучшие 128 мужчин и женщин в одиночных соревнованиях, лучшие 64 мужские и женские пары, и лучшие 128 смешанных пар примут участие в Финалах чемпионата мира по настольному теннису.

Призы чемпионатов мира 
На чемпионатах мира помимо медалей разыгрываются переходящие Кубки. Победителю мужских одиночных соревнований по инициативе Корти Вудкока вручается Ваза Святого Брайда (по названию лондонского клуба настольного тенниса при институте Св. Брайда). Первым теннисистом, награждённым этим призом, стал в 1929 году легендарный Фред Перри, впоследствии три раза и последним из англичан побеждавший на Уимблдонском турнире. В 1931 году президентом Венгерской ассоциации настольного тенниса Гаспаром Гейтсом учреждён приз для победительниц женских одиночных соревнований.

На 14-м чемпионате мира (1947 год) шах Ирана преподнёс организатором свой кубок с предложением вручать его лучшей мужской паре мира. В 1948 году чемпионкам женских парных соревнований был впервые вручён Трофей И. Д. Поупа, почётного секретаря ITTF. С этого же года победители турнира в миксте награждаются переходящим призом Хейдусека, учреждённым секретарём Чехословацкого союза настольного тенниса Зденеком Хейдусеком.

Победители соревнований среди мужских команд с самого первого чемпионата мира награждаются Кубком леди Свейтлинг (мать первого президента ITTF Айвора Монтегю), а лучшие женские команды — Кубком Марселя Корбийона, вице-президента ITTF и президента Французской федерации настольного тенниса.

Победители чемпионатов мира 
В истории первенств планеты можно выделить целые эпохи практически полной гегемонии представителей одной страны. До 1950-х годов законодателями мод были европейцы, особенно много побед одержали спортсмены из Венгрии. В 1930, 1931, 1933 годах венгерские теннисисты побеждали во всех видах программы, а в 1935 году сильнейший мастер того времени Виктор Барна в рамках одного первенства завоевал четыре золотые медали, установив рекорд, который в связи с разделением личных и командных чемпионатов мира уже никогда не будет побит.

В 1952 году началась новая эпоха в развитии игры — чемпионат мира впервые проходил в Азии и впервые выступившие на мировом первенстве японские игроки завоевали четыре «золота» из семи. Там же, в Бомбее, в борьбе за звание сильнейших в мире дебютировали китайские теннисисты, однако первый титул чемпионов мира им достался в 1959-м — на чемпионате мира в Дортмунде сильнейшим в одиночном разряде стал Жун Готуань. На следующем первенстве, проходившем спустя два года в Пекине, хозяева завоевали три высших титула из семи, в 1965-м — уже пять. В 1967 и 1969 годах спортсмены из Поднебесной по политическим мотивам в чемпионатах мира участия не принимали, но затем соперничество представителей азиатской школы было продолжено.

Чемпионат мира 1969 года в Мюнхене стал самым успешным для спортсменов из СССР: Зоя Руднова и Светлана Гринберг победили в парном разряде и в команде, в которую также входили Рита Погосова и Лайма Амелина. Спустя шесть лет Станислав Гомозков и Татьяна Фердман праздновали победу в миксте на турнире в Калькутте.

С 1980-х годов преимущество мастеров малой ракетки из Китая (за исключением мужского одиночного и командного разряда) становится подавляющим. До второй половины 90-х годов европейские игроки успешно противостояли китайским игрокам, что подтвердили одиночные чемпионские титулы европейцев на чемпионатах мира 1989, 1991, 1993, 1997, а также сборная Швеции, ставшая чемпионом мира в 1989, 1991, 1993, 2000 гг. Однако общую тенденцию преимущества игроков из Китая это не нарушило — китайская гегемония в настольном теннисе, особенно в женском, существует и продолжает набирать обороты.

Личные соревнования

Командные соревнования (мужчины) 
Статистика на основе материалов сайта «propingpong.ru».

Командные соревнования (женщины) 
Статистика на основе материалов сайта «propingpong.ru».

Медальный зачет (общий) 
На 2019 год.

Медальный зачет (мужские команды)

Медальный зачет (женские команды)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Результаты всех чемпионатов мира на сайте ITTF 
 Статистика на сайте ITTF

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1926 года